DMU est un code qui peut signifier :
 .

DMU est un sigle pouvant signifiant :
 Decisions making unit (en français : Unités de prise de décision) ;
 Digital mock-up (en français : Maquette numérique) ;
 Diméthylurée, un composé chimique ;
 Dispositif médical à usage unique.
Code